A Torcida Leões da Fiel (TLF) era uma torcida organizada do Esporte Clube Vitória.

História 
Fundada exatamente em 27 de fevereiro de 1984. Seu ex-presidente Carlisson Raimundo Pereira da Silva foi idealizador e fundador da principal torcida rubro negra durante 18 anos e meio. Seu momento áureo foi no ano de 1993, quando recebeu o prêmio de melhor torcida do Brasil pela Revista Placar. Em 1995, 1996 e 1997 foi tri-campeã da Taça Zuza Ferreira, concedida pela TV Bahia em parceria com a Federação Baiana de Futebol. Estes bons trabalhos renderam patrocínios de empresas grandes como Excel Econômico, COT, Vitalmed, Fiat, Mesbla Veículos, Tintas Coral, Insinuante, TAM, entre outros.

Em 2008, já muito debilitada devido aos problemas administrativos, a Leões da Fiel acabou encerrando suas atividades com uma fusão com a “Jovem Torcida Rubro-Negra”, deu início à “Camisa 12”.

Ver também 

 Lista de torcidas organizadas do Esporte Clube Vitória

Esporte Clube Vitória
Fundações na Bahia em 1984
Torcidas organizadas do Brasil